Максим Сергеевич Федин (8 июня 1996, Экибастуз, Павлодарская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Ордабасы».

Карьера

Клубная 
Воспитанник павлодарского футбола. Профессиональную карьеру начал в «Байтереке», игравшим в первой лиге. В первенстве 2014 года провёл 26 игр и забил 3 гола. С 2015 года играет в чемпионате Сербии в составе «Спартака». Провёл 5 игр.

В 2016 году вернулся в Казахстан и подписал контракт с «Атырау», в чемпионате сыграл 13 матчей и забил 1 гол. Сезон 2017 начал в составе «Окжетпеса», став игроком основы, отыграл 26 матчей, отличившись 2 раза. «Окжетпес» занял последнее место в лиге и вылетел в первый дивизион.

В декабре 2017 года подписал контракт с костанайским «Тоболом». 11 марта дебютировал в составе команды в матче с «Жетысу», заменив во втором тайме Жасулана Молдакараева.

Сезон 2018 отыграл на позиции крайнего защитника. В чемпионате отличился 2 раза и отдал 5 голевых передач, завоевав с командой бронзовые медали страны. В квалификации Лиги Европы забил по голу в ворота грузинской «Самтредии» и армянского «Пюника».

В сборной 
Привлекался в юношеские и молодёжную сборные Казахстана. 14 октября 2018 года главной сборной страны дебютировал в турнире Лиги Наций, в матче со Латвии.

Достижения 
 «Тобол»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2018
 «Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2022

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Ордабасы»